Lebrija – miejscowość w Hiszpanii, w prowincji Sewilla
 Lebrija – miejscowość w Kolumbii, w departamencie Santander
 Lebrija (rzeka) – rzeka w Kolumbii